Півострів Нісі-Соноґі
 Повіт Соноґі